El Escorial kan syfta på:

 El Escorial – slott/kloster, i San Lorenzo de El Escorial,

Geografi

Spanien 

 San Lorenzo de El Escorial – kommun i Madrids autonoma region, 
 El Escorial, Madrid – kommun i Madrids autonoma region